La Cuchilla kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Cuchilla, Aquismón, 
 La Cuchilla, Huetamo, 
 La Cuchilla, Jalisco, 
 La Cuchilla, Veracruz, 
 La Cuchilla, Santa Catarina, 
 La Cuchilla, Hidalgo, San Felipe Orizatlán, 
 La Cuchilla, Buenavista, 
 La Cuchilla, Guerrero, Juchitán, 
 La Cuchilla, Coahuila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar